Йоан Палеолог може да се отнася за:

 Йоан V Палеолог – византийски император, починал 1391 година
 Йоан VII Палеолог – византийски император, починал 1408 година
 Йоан VIII Палеолог – византийски император, починал 1448 година
 Йоан Палеолог (севастократор) - брат на византийския император Михаил VIII Палеолог
 Йоан Палеолог (син на Андроник II), деспот, управител на Солун